В чемпионате СССР среди команд мастеров второй лиги 1984 года приняли участие 162 коллектива.

Команды с Украины выступали в 6 зоне. В рамках первенства определялся чемпион Украинской ССР, которым стала команда «Нива» (Винница).

В этом сезоне турнир проходил по новой формуле. Все коллективы были разделены по территориальному принципу на две группы, игры в которых проходили с 31 марта по 4 августа. Затем команды занявшие в своих группах 1 — 6 места, разыграли позиции с первой по двенадцатую. При этом команды, игравшие на предварительном этапе в одной группе, между собой не встречались. Очки, набранные на предварительном этапе так же сохранялись. Игры проходили с 15 августа по 16 октября. По аналогичной схеме были определены команды с 13 по 26 место. Здесь игры прошли с 14 августа по 30 октября. Как и в прошлых сезонах, во второй лиге продолжало действовать правило, согласно которому, в командах должно быть заявлено не более шести футболистов старше 25 лет, так же в обязательном порядке на поле должен был находится минимум один игрок до 18 лет.

Всего в турнире было сыграно 482 матча, в которых забито 1142 гола (в среднем 2,37 за игру). Лучшим бомбардиром, второй год подряд, стал киевский армеец Виктор Насташевский, забивший 22 мяча. Самой результативной командой и обладателем приза «Рубиновый кубок» стала команда СКА (Одесса).

Групповой турнир

1 группа

2 группа

Финальный турнир

Турнир за 1 — 12 места

Турнир за 13 — 26 места

Лучшие бомбардиры

Переходные матчи 
В переходных играх представитель 6 зоны снова не смог пробиться в первую лигу. Винницкая «Нива» в своей группе заняла лишь второе место и на заключительный матч против «Целинника», результат которого уже не мог повлиять на распределение мест в турнирной таблице, не явилась. Команде было засчитано техническое поражение. Право повыситься в классе в этом сезоне завоевали команды «Крылья Советов» (Куйбышев), «Котайк» (Абовян) и «Динамо» (Ставрополь).

Источники 
 В. В. Гнатюк «20 чемпионатов второй лиги 1971—1990». — Днепропетровск: «Редотдел облполиграфиздата», 1990. — 99 с.
 Л. Н. Романенко «Футбол-85». — Киев: «Здоровье», 1985. — 120 с.

Примечания

Ссылки 
 1984. Вторая лига, 6 зона